Новак може да се отнася за:

 Новак – село в Република Македония
 Новак – чешка, полска и др. фамилия
 Но̀вак – сръбско собствено име
 нова̀к – човек, който е нов в дадена област